Idomeneusz, Deukalión fia, krétai király
 Idomeneusz, Priamosz egyik fia
 Idomeneusz, i. e. 4–3. századi görög történetíró

Lásd még:
 Idomeneo, Wolfgang Amadeus Mozart operája
 2759 Idomeneus